Fuglø steht für:

 Fugloy, färöischen Insel (dänischer Name, dt. auch Fuglö)

 Edward Fuglø (* 1965), färöischer Künstler